

Patronymie 
Vladimirov (masculin ; ) ou Vladimirova (féminin ; ), également Vladimiroff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Iakov Vladimirov (1935-), joueur d'échecs et problémiste soviétique
 Ievgueni Vladimirov (1957-), joueur d'échecs soviétique puis kazakh
 Pierre Vladimiroff (1893-1970), danseur russe
 Vladimir Vladimirov (1886-1969), peintre russe

Astronomie 
 (10324) Vladimirov : astéroïde

Voir aussi 
 
 

Patronyme russe